

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 11, w tym 10 podstawowych
 Przyborów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Wińsko 
 Przyborów – wieś w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Nowa Sól 
 Przyborów – wieś w woj. lubuskim, w pow. sulęcińskim, w gminie Słońsk 
 Przyborów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Widawa
 Przyborów – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Kobiele Wielkie 
 Przyborów – wieś w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Borzęcin 
 Przyborów – wieś w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Czarna 
 Przyborów – wieś w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Jeleśnia 
 Przyborów – część wsi Balice w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Gnojno 
 Przyborów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bodzechów 
 Przyborów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Władysławów 

 Przyborów – dawna część wsi Baranów (współcześnie Przyborów) w województwie świętokrzyskim, w powiecie ostrowieckim, w gminie Bodzechów

Zobacz też 
 Przyborowo